Улица Терёшково — улица, расположенная в Западном административном округе города Москвы на территории района Солнцево.

История 
До 1983 года носила название Верхняя, которое характеризовало расположение улицы относительно долины реки Сетунька, по которой проходит Боровское шоссе, бывшее Нижней улицей. До 22 мая 1984 года была в составе деревни Терёшково, которая затем была включена в состав Москвы. Современное название улицы дано для сохранения памяти об исчезнувшей деревне.

Расположение 
Улица начинается от безымянного проезда, соединяющего Боровское шоссе с Новомещерским проездом, возле жилого комплекса «Мещерский лес» и проходит параллельно Киевскому направлению железной дороги, Боровскому шоссе и Новомещерскому проезду на восток до Терёшковского пруда. Западная и восточная части улицы являются пешеходными. Улица Терёшково в начале пересекается с Проектируемым проездом № 6475.

Транспорт 
По улице Терёшково маршруты общественного транспорта не проходят, ближайшие остановки «Улица 50 лет Октября», «Улица Главмосстроя» и «Терёшково» находятся на Боровском шоссе.

Метро 
 Станция метро «Говорово» Солнцевской линии — в 1 км на юго-восток.
 Cтанция метро «Солнцево» Солнцевской линии — в 1,5 км на юго-запад.

Железнодорожный транспорт 
 Станция Солнечная — в 0,5 км на запад.
 Платформа Мещёрская — в 1,5 км на восток.

Примечания